

Persone 
 Günter Wand (1912-2002) – direttore d'orchestra tedesco
 Seth Wand (1979) – giocatore di football americano statunitense

Geografia

Austria 
 Hohe Wand – comune nel distretto di Wiener Neustadt-Land (Bassa Austria)
 Rote Wand – montagna delle Alpi Calcaree Nordtirolesi nel distretto di Bludenz (Vorarlberg)

Dispositivo 
 WAND – Wireless Artifact-free Neuromodulation Device